Places – album di Jan Garbarek del 1978
 Places – album di Brad Mehldau del 2000
 Places – album dei Casiopea del 2003
 Places – album di Lou Doillon del 2012
 Places – singolo di Martin Solveig del 2016
 Places – album di Lea Michele del 2017